Аммерндорф () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Фюрт.  Население составляет 2123 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 5,06 км². Официальный код  —  09 5 73 111.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии